Cannomois är ett släkte av gräsväxter. Cannomois ingår i familjen Restionaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Cannomois